Damien Grégorini (1979) – calciatore francese
 Domenico Gregorini (1692-1777) – architetto italiano, figlio di Ludovico
 Francesca Gregorini (1968) – regista e sceneggiatrice italiana naturalizzata statunitense
 Giorgio Gregorini (...) – truccatore italiano
 Giovanni Andrea Gregorini (1819-1878) – imprenditore e uomo politico italiano.
 Ludovico Gregorini (1661-1723) – ingegnere e architetto italiano
 Silvia Gregorini (1983) – ex ginnasta italiana

Altro
 34004 Gregorini – asteroide